La Serie A1 1981-82 fue la edición número 60 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 27 de septiembre de 1981. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los cuatro primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las dos últimas posiciones perderían la categoría, mientras que los situados en los puestos 11 y 12 disputaron una fase de promoción con el quinto y sexto clasificado de la Serie A2.

El campeón sería por vigésima vez en su historia el Olimpia Milano tras derrotar en la final al Scavolini Pesaro en dos partidos. Descendieron a la Serie A2 Recoaro Forlì, Benetton Treviso y Bartolini Brindisi, mientras que consiguieron plaza de ascenso Basket Brescia, Nuova Pallacanestro Gorizia, Honky Jeans Fabriano, Libertas Livorno y Pallacanestro Trieste.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Promoción de ascenso a Serie A1

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1982
Baloncesto en 1981
Baloncesto en 1982